Џим Симонс се може на односити на:
Џин Симонс (глумица), енглеско-америчку глумицу,
Џин Симонс (музичар), израелско-америчког музичара, басисту групе Кис.